Girbea Tudor (n. 16.10.1998) este un jucator roman de baschet, ce evolueaza in prezent pentru Rapid Bucuresti.

Si-a inceput cariera la CSS Unirea Iasi, urmand ca in sezonul competitional 2015-2016 sa se transfere la CSM Ploiesti, echipa cu care a reusit sa promoveze in primul esalon. Ulterior, a trecut la CS Politehnica Iasi cu care a reusit iar promovarea in prima liga. 

In sezonul 2017-2018 acesta a facut parte din lotul echipei BC Mures Targu Mures, iar urmatoarele trei sezoane le-a petrecut la CSO Voluntari, echipa care a reusit sa castige Cupa Romaniei si sa joace semifinala Ligii Nationale de Baschet Masculin.

In vara anului 2021 acesta s-a transferat la CSA Steaua Bucuresti.